Buczyna – rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
 Buczyna – rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim
 Buczyna – rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim